Фогт () — немецкая фамилия. Иногда передаётся как Фойгт или Фохт (последнее встречается в фамилиях «русских немцев»; соответствует диалектному немецкому произношению):

 Фогт, Адам (род. 1993) — датский футболист и игрок в мини-футбол.
 Фохт, Адауктус (1733—1787) — австрийский священник, библиотекарь, историк и нумизмат.
 Фохт, Александр Богданович (1848—1930) — советский патолог и терапевт, профессор медицины Московского университета.
 Фойгт, Александр Вадимович (1958—2006) — российский альпинист.
 Фойгт, Ангела (1951—2013) — немецкая легкоатлетка.
 Фогт, Ахим (род. 1970) — лихтенштейнский горнолыжник.
 Фохт, Борис Александрович (1875—1946) — российский и советский философ и логик, переводчик философской литературы.
 Фохт, Вальтер Рихардович (1862—1941) —  российский и советский историк и архивист.
 Фогт, Вольдемар (1850—1919) — немецкий физик.
 Фойгт, Вольдемар (инженер) (1907—1980) — немецкий авиаконструктор, внук физика Вольдемара Фогта.
 Фойгт, Ванесса (род. 1997) — немецкая биатлонистка.
 Фогт, Георг (1827—1891) — немецкий историк.
 Фойгт, Герман (1857—1922) — американский шахматист немецкого происхождения.
 Фогт, Давид (известен под псевдонимом Чарльз Грейвульф; род. 1975) — немецкий музыкант.
 Фогт, Жан (1823—1888) — немецкий пианист.
 Фохт, Иван Фёдорович (1794—1842) — штабс-капитан Азовского пехотного полка, декабрист.
 Фогт, Иоахим Иоганн Отто (1798—1843) — немецкий ботаник и хирург.
 Фохт, Иоганнес (1786—1863) — немецкий историк, профессор в Кенигсберге.
 Фогт, Йенс (род. 1971) — немецкий велогонщик.
  (1900—1972) — политик и редактор; сын Йохана Германа Ли Фогта.
  (1900—1991) — экономист, публицист и переводчик; сын Йохана Германа Ли Фогта.
 Фогт, Йохан Герман Ли (1858—1932) — норвежский учёный-геолог, член-корреспондент РАН.
 Фогт, Карина (род. 1992) — немецкая прыгунья с трамплина, первая в истории олимпийская чемпионка в прыжках с трамплина. 
 Фойгт, Карл Карлович (1808—1873) — профессор Казанского и Харьковского университетов; тайный советник.
 Фойгтс-Ретц, Константин Бернард фон (1809—1877) — прусский генерал.
 Фохт, Карл (или Карл Фогт, нем. Carl Vogt, 1817—1895) — выдающийся немецкий естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач.
 Фойгт, Карл-Фридрих (1800—1874) — немецкий гравёр, медальер, резчик по камню.
 Фохт, Константин Константинович (1860—1920) — русский геолог, хранитель геологического кабинета Санкт-Петербургского университета, исследователь Крыма и Кавказа.
 Фохт, Кристиана (род. 1981) — австрийская модель и порноактриса.
 Фогт, Кристофер (род. 1983) — американский бобслеист.
 Фогт, Ларс (1970—2022) — немецкий пианист.
 Фогт, Лотар (род. 1952) — немецкий шахматист.
  (1903—2003) — немецкая нейробиолог.
 Фогт, Мириам (род. 1967) — немецкая горнолыжница.
 Фогт, Оскар (на русском языке также Фохт; 1870—1959) — немецкий морфолог—невролог, психиатр, почётный член Германской АН в Берлине.
 Пауль Фогт (род. 1957) — швейцарский кардиохирург.
 Фогт, Рихард (1913—1988) — немецкий боксёр.
 Фохт, Рихард Августович (1834—1914) — российский педагог, профессор римской словесности.
  (1888—1958) — геолог; профессор Норвежского технологического института; сын Йохана Германа Ли Фогта.
 Фойгт, Удо (род. 1952) — лидер Национал-демократической партии Германии.
 Фохт, Ульрих Рихардович (1902—1979) — русский советский литературовед.
 Фогт, Франц-Йозеф (род. 1985) — полузащитник сборной Княжества Лихтенштейн и футбольного клуба «Эшен-Маурен».
 Фохт, Филипп Фридрих (или Фогт, нем. Vogt) — немецкий врач, заведующий кафедрой медицины в университете в Гиссене (Германия).
  (1892—1970) — инженер; ректор в Норвежского технологического института; сын Йохана Германа Ли Фогта.
 Фогт, Фридрих Вильгельм (1849—1922) — сапожник родом из Восточной Пруссии, получивший известность как «капитан» из Кёпеника.
 Фогт, Штефани (род. 1990) — лихтенштейнская теннисистка.

Двойные фамилии 
 Фохт-Бабушкин, Юрий Ульрихович (1930—2022) — советский и российский искусствовед, академик РАО (1999).

См. также 
 Вогт
 Фохт (дворянский род)
 Фогт (значения)